В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Austrian Open 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Сандра Чеккіні і Патрісія Тарабіні виграли титул, у фіналі перемігши пару Александра Фусаї і Каріна Габшудова 7–5, 7–5.

Сіяні пари 

 Сандра Чеккіні /  Патрісія Тарабіні (чемпіонки)
 Барбара Ріттнер /  Кароліна Шнайдер (чвертьфінал)

 Олена Брюховець /  Євгенія Манюкова (чвертьфінал)
 Сільвія Фаріна /  Лаура Гарроне (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

WTA Austrian Open